Наташа Хенстриџ () је канадска глумица, рођена 15. августа 1974. године у Спрингдејлу, Њуфаундленд (Канада).

Филмографија 

|-
| 1995. || Врсте || -{Species}- || || 
|-
| 1996. || Максимални ризик || -{Maximum Risk}- || || 
|-
| 1998. || Врсте 2 || -{Species II}- || || 
|-
| 1998. || || -{Dog Park}- || || 
|-
| 1998. || || -{Bela Donna}- || || 
|-
| 1999. || || -{Caracara}- || || 
|-
| 2000. || || -{Second Skin}- || || 
|-
| 2000. || Убица меког срца || -{The Whole Nine Yards}- || || 
|-
| 2001. || Духови са Марса || -{Ghosts of Mars}- || || 
|-
| 2002. || || -{She Spies}- || || 
|-
| 2004. || || -{The Whole Ten Yards}- || || 
|-
| 2004. || Врсте 3 || -{Species III}- || || 
|-
| 2005. || || -{Widow On The Hill}- || || 
|-
| 2007-2009. || || -{Eli Stone}- || || 
|-
| 2008. || Секс клуб || -{Deception}- || || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1974.
Канадске глумице
Канадске манекенке
Биографије живих особа